Виктория Азаренка защитаваше титлите си от предните две издания на турнира, но загуби от Агниешка Радванска в четвъртфиналите.

Ли На спечели титлата, отстранявайки Доминика Цибулкова във финалния двубой със 7 – 6(7 – 3), 6 – 0. С този триумф тя се превърна в първата азиатска шампионка на Australian Open и шестата тенисистка, вдигнала трофея, след като е трябвало да спасява мачбол (в трети кръг срещу Луцие Шафаржова).

След успеха си в трети кръг, първата поставена Серина Уилямс подобрява рекорда на Маргарет Корт от 60 победи на Australian Open.

Поставени тенисистки

Квалификантки

Щастливи губещи 
  Ирина Фалкони (Втори кръг)

Тенисистки, получили уайлд кард (WC)

Тенисистки, играещи със защитаващ ранкинг (PR)

Тенисистки, отказали се от участие в турнира

Схема

Легенда 
 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите

Открито първенство на Австралия
WTA Тур 2014